María Federica Guillermina de Hesse-Kassel (en alemán, Marie Friederike Wilhelmine von Hessen-Kassel; Kassel, 6 de septiembre de 1804-Meiningen, 1 de enero de 1888) era hija del elector Guillermo II de Hesse-Kassel y de Augusta de Prusia. Por su matrimonio con el duque Bernardo II de Sajonia-Meiningen, se convirtió en duquesa de Sajonia-Meiningen.

Familia
María Federica fue una de los cinco hijos del matrimonio formado por Guillermo II, príncipe elector de Hesse-Kassel, y de su primera esposa, la princesa Augusta de Prusia. Todos sus hermanos murieron antes de cumplir los cinco años, excepto Federico Guillermo y Carolina. Del segundo matrimonio morganático de su padre con Emilia Ortlöpp, condesa de Reichenbach-Lessonitz, tuvo ocho hermanastros.  

Los abuelos paternos de María Federica fueron el landgrave y elector Guillermo I de Hesse-Kassel y la princesa Guillermina Carolina de Dinamarca. Sus abuelos maternos fueron el rey Federico Guillermo II de Prusia y su segunda esposa, Federica Luisa de Hesse-Darmstadt.

Matrimonio y descendencia
En su juventud, se consideró el compromiso de María Federica con el rey Óscar I de Suecia, que terminó casándose con Josefina de Leuchtenberg.

El 23 de marzo de 1825, María se casó con el duque Bernardo II de Sajonia-Meiningen, hijo del duque Jorge I de Sajonia-Meiningen y de Luisa Leonor de Hohenlohe-Langenburg, y hermano de la reina Adelaida de Gran Bretaña. El matrimonio tuvo dos hijos separados por 17 años:

María Federica murió el 1 de enero de 1888, seis años después de su marido.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Casa de Sajonia-Meiningen
Nacidos en Kassel
Landgravinas de Hesse-Kassel
Damas de la Orden de Luisa